

Persone
 Aramis Haywood (1985) – calciatore e giocatore di calcio a 5 panamense
 Brendan Haywood (1979) – ex cestista statunitense
 Duncan Zowie Haywood Jones, noto anche come Zowie Bowie o Joey Bowie (1971) – regista e sceneggiatore britannico
 Eliza Haywood (1693-1756) – scrittrice inglese
 Hurley Haywood (1948) – ex pilota automobilistico statunitense
 Kate Haywood (1987) – nuotatrice britannica
 Leah Haywood, pseudonimo di Leah Jacqueline Cooney (1976) – cantautrice australiana
 Philip Haywood Glenister (1963) – attore inglese
 Spencer Haywood (1949) – ex cestista statunitense
 William Dudley Haywood, noto come Bill o Big Bill Haywood (1869-1928) – sindacalista statunitense

Altro
 Bill Haywood, Producer – cortometraggio muto del 1915 diretto e interpretato da Tom Mix
 Haywood City – villaggio degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Missouri, contea di Scott

Pagine correlate
Contea di Haywood